Dit is de wereldranglijst van mei 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 26 mei 2010.

Mannen 05